Miejscowości w USA:
 Ellston – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
Gminy w USA:
 Ellston (ang. Ellston Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory